Енисейский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Бийском районе Алтайского края России. Административный центр — село Енисейское.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1544 человека, в том числе 745 мужчин и 799 женщин.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — село Енисейское.

Примечания 

Муниципальные образования Бийского района
Сельские поселения Алтайского края